Вулиця Верещагіна — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Вавилова, закінчується пустирем, який знаходиться між вулицями Олекси Гірника та Громова. Названа на честь російського живописця батального жанру В. Верещагіна.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 С.

Вулиці Сміли, названі на честь людей